

Spartani 
Cleomene I – re di Sparta dal 521 al 488 a.C.
Cleomene II – re di Sparta dal 370 al 309 a.C.
Cleomene III – re di Sparta dal 235 al 222 a.C.
Cleomene – figlio di Cleombroto II e reggente di Sparta dal 219 al 215 a.C.
Cleomene – generale spartano del V secolo a.C.

Filosofi 
Cleomene – filosofo cinico

Altre persone 
Cleomene di Naucrati – governatore greco dell'Egitto nel IV secolo a.C.
Cleomene di Apollodoro – scultore della Venere de' Medici